

Arbeits- und Sozialminister Hessen (seit 1945) 

Arbeit
!
!
Hessen
Hessen